Pascal William Clutterbuck (né le  à Welland, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant dans la Ligue nationale de hockey.

Biographie

Carrière en club 
Il évolua dans la Ligue de hockey de l'Ontario durant trois saisons avant de se voir être réclamé au repêchage d'entrée dans la LNH de 2006 par le Wild du Minnesota qui firent de lui leur choix de troisième ronde. Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2006.

Après une saison supplémentaire au niveau junior, Clutterbuck devient joueur professionnel en 2007 en rejoignant les rangs du club affilié au Wild dans la Ligue américaine de hockey, les Aeros de Houston. Il fait au cours de cette même année ses débuts dans la LNH, prenant part à deux rencontres avec le Minnesota.

Prenant part à 78 rencontres avec le Wild en 2008-2009, l'ailier droit établit un nouveau record de la ligue pour le plus grand nombre de mises en échec en une saison avec 356, l'ancien record de 311 mises en échec était détenu par le joueur des Kings de Los Angeles, Dustin Brown.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Canada au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO || 60 || 4 || 7 || 11 || 112 || 18 || 3 || 5 || 8 || 20  
|-
| 2004-2005 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO || 38 || 10 || 6 || 16 || 55 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Generals d'Oshawa || LHO || 27 || 9 || 9 || 18 || 42 || - || - || - || - || - 
|- 
| 2005-2006 || Generals d'Oshawa || LHO || 66 || 35 || 33 || 68 || 139 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Generals d'Oshawa || LHO || 65 || 35 || 54 || 89 || 153 || 9 || 8 || 5 || 13 || 21  
|-
| 2007-2008 || Aeros de Houston || LAH || 73 || 11 || 13 || 24 || 97 || 5 || 0 || 0 || 0 || 14  
|- 
| 2007-2008 || Wild du Minnesota || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Aeros de Houston || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Wild du Minnesota || LNH || 78 || 11 || 7 || 18 || 76 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Wild du Minnesota || LNH || 74 || 13 || 8 || 21 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Wild du Minnesota || LNH || 76 || 19 || 15 || 34 || 79 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Wild du Minnesota || LNH || 74 || 15 || 12 || 27 || 103 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Wild du Minnesota || LNH || 42 || 4 || 6 || 10 || 27 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2013-2014 || Islanders de New York || LNH || 73 || 12 || 7 || 19 || 50 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Islanders de New York || LNH || 76 || 7 || 9 || 16 || 60 || 7 || 2 || 1 || 3 || 26
|-
| 2015-2016 || Islanders de New York || LNH || 77 || 15 || 8 || 23 || 22 || 11 || 2 || 1 || 3 || 12
|-
| 2016-2017 || Islanders de New York || LNH || 66 || 5 || 15 || 20 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Islanders de New York || LNH || 76 || 8 || 10 || 18 || 53 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Islanders de New York || LNH || 73 || 8 || 15 || 23 || 44 || 7 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2019-2020 || Islanders de New York || LNH || 37 || 3 || 4 || 7 || 22 || 21 || 2 || 2 || 4 || 18
|-
| 2019-2020 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Islanders de New York || LNH || 50 || 4 || 7 || 11 || 10 || 19 || 4 || 3 || 7 || 10
|-
| 2021-2022 || Islanders de New York || LNH || 59 || 6 || 9 || 15 || 10 || - || - || - || - || -

| 933 || 130 || 132 || 262 || 636 || 70 || 11 || 8 || 19 || 74

Statistiques internationale 

|-
| 2005 || align=left| -18 ans || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 1 || 1 || 2 || 8 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2011 || align=left||| align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| align="left"| Cinquième place

Références 

Naissance en novembre 1987
Naissance en Ontario
Francophonie en Ontario
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des St. Michael's Majors de Toronto
Joueur des Generals d'Oshawa
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport